Caroll může být:

 Carroll County – více různých okresů v USA
 Carroll County (New Hampshire) – okres amerického státu New Hampshire

příjmení osob
 Andrew Carroll (* 1969), americký historik a spisovatel
 Andy Carroll (* 1989), anglický fotbalista
 Greg Carroll (* 1956), kanadský hokejista
 Charles Carroll (1737–1832), americký politik
 James Carroll, více osob
 Jim Carroll (1949–2009), americký básník a hudebník
 Lee Carroll (* 19??), americký spisovatel
 Lewis Carroll (1832–1898), anglický spisovatel, matematik a učenec
 Mark Carroll (* 1972), irský atlet
 Peter J. Carroll (* 1953), anglický okultista
 Robert Carroll, více osob
 Sean B. Carroll (* 1960), americký molekulární biolog a genetik

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení